Elsmere è il nome di diversi paesi degli Stati Uniti d'America:

Elsmere (Delaware)
Elsmere (Kentucky)
Elsmere (Nebraska)
Elsmere (New York)